Зеельбах (нем. Seelbach) — название нескольких населённых пунктов в ФРГ.

 Зеельбах (Вестервальд) — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.
 Зеельбах (Нассау) — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.
 Зеельбах (Шуттер) — коммуна в Германии, в земле Баден-Вюртемберг.

См. также 
 Зеельбах-Хам (Зиг) — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.